Douglas River ist der Name folgender Flüsse:

in Australien und Ozeanien:
 Douglas River (Daly River), Nebenfluss des Daly River im Northern Territory, Australien.
 Douglas River (Tasmanien)
 Douglas River (Neuseeland)

in Kanada:
 Douglas River (Saskatchewan)

Siehe auch:
 River Douglas